Verdensmesterskabet i hurtigløb på skøjter 1889 var det første VM i hurtigløb på skøjter og blev afviklet den 8. - 10. januar 1889 på skøjtebanen Museumplein i Amsterdam, Holland med deltagelse af 22 løbere fra Holland, Storbritannien, Rusland og USA. Mesterskabet anses for uofficielt, fordi det ikke blev arrangeret af International Skating Union, som først blev stiftet i 1892.

Der blev løbet tre distancer:
 ½ mile (805 meter)
 1 mile (1609 meter)
 2 miles (3219 meter)
For at vinde verdensmesterskabet, skulle en løber vinde alle tre distancer.

Russeren Aleksandr Pansjin vandt de to første distancer, men han blev kun nr. 2 i 2 miles-løbet efter amerikaneren Joe Donoghue. Eftersom ingen løber opnåede at vinde alle tre distancer, blev der ikke kåret nogen verdensmester.

Resultater 

På hver distance blev der først løbet indledende løb, hvorefter løberne med de fire bedste tider gik videre til finalen. Hvis fjerdepladsen var delt efter indledende, blev der løbet skate-off om den sidste finaleplads.

Referencer 

VM i hurtigløb på skøjter
Sport i 1889
Sport i Amsterdam